Roskam bezeichnet:

 Roskam (Niederlande), eine Stadt in den Niederlanden

Roskam ist der Familienname folgender Personen:

 Evert Roskam (1892–1974), niederländischer NSB-Politiker
 Karel Roskam (1931–2010), niederländischer Radioredakteur, Radiokommentator und Publizist 
 Jan Roskam (* 1930), niederländischer Hochschullehrer
 Michaël R. Roskam (* 1972), belgischer Filmregisseur
 Peter Roskam (* 1961), US-amerikanischer Politiker